Yorkshire League steht für folgende Wettbewerbe:

 Yorkshire League (Cricket), Cricketmeisterschaft
 RFL Yorkshire League, Rugbywettbewerb
 Yorkshire Football League, Fußballliga